Sandow steht für:
 Sandow (Cottbus), einen Ortsteil von Cottbus
 den deutschen Ortsnamen von Sądów, Ortsteil von Cybinka 
 den deutschen Ortsnamen von Sądów, Ortschaft in der Gmina Dolice, Powiat Stargardzki
 Sandow (Texas), eine Kleinstadt in Texas
 Sandow (Band), eine deutsche Rockband
 Sandow (Film), amerikanischer Kurzfilm (1894) mit Eugen Sandow

Personen:
 Damien Sandow (* 1982), US-amerikanischer Wrestler
 Erich Sandow (1905–1983), deutscher Historiker, Mitherausgeber des Pommerschen Urkundenbuches
 Eugen Sandow (1867–1925), deutscher Kraftsportler und Bodybuilding-Pionier
 Nick Sandow (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Nino Sandow (* 1961), deutscher Opernsänger, Schauspieler und Regisseur

Sonstiges:
 Mount Sandow, Berg im Königin-Marie-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Sando
 Sandau